Sainte-Christine ist der Name folgender Orte:

in Frankreich:
 Sainte-Christine (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Sainte-Christine (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme

in Kanada:
 Sainte-Christine (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec
 Sainte-Christine-d’Auvergne, Gemeinde in der Provinz Québec